Claudius kan syfta på:

 Claudius (född 10 f.Kr., död 54 e.Kr.), romersk kejsare
 Claudius tempel – en tidigare byggnad i Rom
 Claudius Aelianus (175–235), en romersk författare och lärare i retorik
 Claudius II Gothicus (född omkring 219, död 270 e.Kr.), romersk kejsare
 Claudius av Turin (700-talet– död innan 832), spansk-italiensk biskop

 Carl Claudius (1835–1931), dansk samlare
 Marcus Claudius Tacitus (200–276), romersk konsul och kejsare
 Matthias Claudius (1740–1815), tysk poet

 7117 Claudius – en asteroid

Se även
 Jag, Claudius – en brittisk TV-serie från 1976